Kurheim bezeichnet:

 einen Kursaal
 deutscher Name von Powidz (Powiat Słupecki)